Brendan Smith může být:

 Brendan Smith (politik) (* 1956) – irský politik
 Brendan Smith (kriketista) (* 1985) – anglický hráč kriketu
 Brendan Smith (lední hokejista) (* 1989) – kanadský lední hokejista